Коани може да се отнася за:

 Коан – история, диалог, въпрос или твърдение, изложение в историята или системата от знания на дзен будизма
 Коани (град) - град на остров Занзибар